Il singolare maschile del Ritro Slovak Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Michael Berrer era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Martin Kližan ha battuto in finale Stefan Koubek 7–6(4), 6–2.

Teste di serie

 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
 Illja Marčenko (secondo turno)
 Adrian Mannarino (primo turno)
 Michał Przysiężny (secondo turno, ritiro a causa di un infortunio alla spalla destra)

  Lukáš Lacko (secondo turno)
  Dustin Brown (primo turno) 
  Blaž Kavčič (secondo turno)
  Igor' Kunicyn (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Ritro Slovak Open 2010